oude naam voor de Sint Antoniessluishoogwaterkering, een sluis in Amsterdam-Centrum
Sint Antoniesluis (straat), een straat op de kade van de kolk van genoemde sluis
Sint Anthoniesluis (brug), een verkeersbrug over genoemde sluis

Verwant zijn ook Sint Antoniesbreestraat en Sint Anthoniesdijk